Bányai Gábor (1950– ) újságíró, filmesztéta, kritikus, producer, szerkesztő 
Bányai Gábor (1969– ) politikus, kertészüzemmérnök